Кика:

Топоним 
 Кика — река в Прибайкальском районе Республики Бурятия.
 Кика — посёлок в Прибайкальском районе Республики Бурятия.
 Кика — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.

Другое 
 Кика — старинный женский головной убор.
 Кика — кинофильм Педро Альмодовара.

См. также 
 Кичка